

Persone

Altro 
 Xu – cognome cinese
 Xu – frazione della moneta vietnamita Dong; 1 Dong = 100 Xu
 PSA XU – serie di motori della PSA
 XU – sigla che significa X per "unknown" (ignoto) ed U per "undercover agent" (agente sotto copertura), era una rete di raccolta di informazioni norvegese della seconda guerra mondiale